Митхо — город во Вьетнаме, столица провинции Тьензянг.
 Митхо — хевсурское наименование общества малхистинцев, использовавшееся в грузинских и русских документах XIX — нач. XX вв.